Lāhījān kan syfta på följande platser:

Iran 

 Lāhījān (kommunhuvudort i Iran), Gilan, 
 Shahrestān-e Lāhījān, kommun, Gilan, 

Robotskapade Iranförgreningar